АО «НПО «Прибор» имени С.С.Голембиовского» — компания российского ВПК, головной разработчик малокалиберных боеприпасов для всех видов и родов войск Вооруженных сил страны. 
Штаб-квартира расположена в Москве. Входит в состав холдинговой компании НПК «Техмаш» государственной корпорации Ростех. 

Из-за вторжения России на Украину компания находится под санкциями Евросоюза.

История 
В соответствии с приказом народного Комиссара боеприпасов Союза ССР за 14с от 5 ноября 1941 года был образован завод № 398 по производству взрывателей и снаряжения боеприпасов. Уже в декабре 1941 года завод поставил Красной Армии 75 000 изделий.

В дальнейшем предприятие не раз меняло своё наименование: 
с 1945 года КБ-398, 
с 1947 — ГСКБ-398, 
1962 — НИИП, 
с 1977 — НПО «Прибор», ФГУП "ФНПЦ «Прибор», 
с 2019 - АО «НПО «Прибор» имени С.С.Голембиовского».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1998 года предприятию был присвоен статус Федерального научно-производственного центра. Министерство экономики Российской Федерации приказом от 4 ноября 1998 года № 428 утвердило новый Устав предприятия с одновременным переименованием его в Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-производственный центр „Прибор“» (ФГУП «ФНПЦ „Прибор“»).

В 2008 году ФГУП «ФНПЦ „Прибор“» назначен головной организацией холдинга «НПО „Прибор“» в составе 7 предприятий по разработке и производству боеприпасов к автоматическим пушкам, автоматическим, ручным и подствольным гранатометам, пиропатронов для систем катапультирования, а также по разработке отдельных систем боеприпасов с элементами искусственного интеллекта.
В соответствии с Федеральным законом «О науке и Государственной научно-технической политике» ФГУП «ФНПЦ „Прибор“» получает государственную аккредитацию научной организации.

В соответствии с Распоряжением ТУ Росимущества в г. Москве № 862 от 27.06.2011 г.,
№ 815 от 18.06.2012 г. Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр «Прибор» преобразовано в открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение „Прибор“».

В сентябре 2019 года по предложению коллектива и ветеранов решением собрания акционеров АО «НПК „Техмаш“» предприятию было присвоено имя Станислава Голембиовского, более 20 лет успешно руководившего коллективом .

Структура холдинга 

АО "НПО «Прибор» входят в состав государственной корпорации «Ростех». 
В состав холдинговой структуры АО "НПО «Прибор» вошли:
 АО «НПО «Прибор» имени С.С.Голембиовского», г. Москва
 ОАО «ПО Завод им. Серго», Республика Татарстан
 ОАО «Кемеровский механический завод», Кемерово
 ОАО «Сигнал», Челябинск
 АО «НИИИ»,  Московская область, г.Балашиха,
 ОАО «Нижнеломовский электро-механический завод», Пензенская область
 ОАО "Бийское производственное объединение «Сибприбормаш», Алтайский край, г.Бийск

Это один из пяти холдингов, в которые в 2012 году была объединена оборонная промышленность России. Предполагалось, что он будет отвечать за патронные заводы.

Продукция

Продукция военного назначения 
Боеприпасы: к малокалиберным автоматическим пушкам, к автоматическим гранатомётам, к подствольным и ручным гранатомётам; 
взрыватели боеприпасов;
выстрелы к автоматическим малокалиберным пушкам; 
выстрелы ближнего боя к автоматическим гранатомётам.

Продукция гражданского назначения 
Медицинское, экологическое, технологическое, пищевое оборудование, оборудование для агропромышленного комплекса, торговое оборудование.

На совещании в Саратове директоров предприятий, входящих в ГК «Ростехнологии», в 2011 году предлагалось этим оборонным предприятиям, в том числе НПО «Прибор», увеличить выпуск гражданской продукции в условиях дефицита военных заказов и рыночной экономики.

См. также 
 Голембиовский Станислав Станиславович
 Чижевский Олег Тимофеевич

Ссылки 
 Официальный сайт
 aopribor.ru - Сайт гражданской продукции
  Россия воссоздает снаряды забытого калибра 45 мм на качественно новом уровне // РГ, 8.11.2021
 
 
 
 
 «Прибор» имени С.С.Голембиовского Госкорпорации Ростех ищет новых сотрудников сюжет на канале Телеканал 360 и Онуфриенко. Дзен Видео

Примечания 

Производители вооружений России
Оборонно-промышленный комплекс СССР
НПК «Техмаш»
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину